Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Preston :
 l', un navire capturé en 1864, mis en service en 1865 et déclassé la même année ;
 l', un navire capturé en 1865 et vendu en 1868 ;
 l', un destroyer de classe Smith en service en 1909 à 1919 ;
 l', un destroyer de classe Clemson en service de 1921 à 1930 ;
 l', un destroyer de classe Mahan en service en 1936 à 1942 ;
 l', un destroyer de classe Fletcher mis en service en 1944 et vendu à la Turquie en 1969.

Preston